Мид, Джордж:
 Мид, Джордж Герберт (1863—1931) — философ, социолог, представитель Чикагской социологической школы.
 Мид, Джордж Гордон (1815—1872) — кадровый офицер армии США, участник Семинольских войн, американо-мексиканской войны, гражданской войны в США.
 Мид, Джордж Роберт Стоу (1863—1933) — британский писатель, переводчик и теософ.